Acanthochitona defillippii är en blötdjursart som först beskrevs av Tapparone Canefri 1874.  Acanthochitona defillippii ingår i släktet Acanthochitona och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
defillippii